То Куок Кхань (, род. 1973) — вьетнамский шахматист, национальный мастер.

Входил в число сильнейших шахматистов Вьетнама в 1990 — начале 2000-х гг.

Чемпион Вьетнама 1994 г. (на турнире представлял город Донгтхап).

В составе сборной Вьетнама участник двух шахматных олимпиад (1994 и 2000 гг.) и командного чемпионата Азии 2003 г.

В 2000 и 2003 гг. представлял Вьетнам в зональных турнирах.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии То Куок Кханя в базе Chessgames
 Личная карточка То Куок Тханя на сайте 365Chess
 Профиль То Куок Тханя на сайте Chess Tempo
 Выступления То Куок Тханя на шахматных олимпиадах
 Выступления То Куок Тханя в командных чемпионатах Азии
 Выступления То Куок Тханя в командных чемпионатах Азии среди городов

Шахматисты Вьетнама
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад